

Patronyme 

 Bert Manderson (1893-1946), footballeur international puis entraîneur irlandais ;
 Stephen Paul Manderson (1983-), rappeur britannique.

Toponyme 

 Manderson, municipalité américaine du Wyoming.

Titre 

Patronyme anglais L'Affaire Manderson, roman policier britannique de E. C. Bentley, publié en 1913.
L'Affaire Manderson, film américain d'Howard Hawks, sorti en 1929.
L'Affaire Manderson, film britannique d'Herbert Wilcox, sorti en 1952.